Okręty US Navy o nazwie USS „Patuxent”

 Pierwszy USS „Patuxent” (AT-11) był holownikiem morskim. W służbie w latach 1909-1924. 
 Drugi USS „Patuxent” (AO-44) był zbiornikowcem. W służbie w latach 1942-1946.
 Trzeci USNS „Patuxent” (T-AO-201) był zbiornikowcem. W służbie od 1995 (stan na rok 2016).

Patuxent